

Topo- en geografie
 Drift (weg) of dreef, een weg waarlangs men een kudde vee van het dorp naar het open veld dreef
 Dreef (kasteel), een -meestal met bomen omzoomde- statige toegangsweg tot een kasteel of landhuis

Plaatsen
Meersel-Dreef, plaats in Vlaanderen

Straten en wegen
 Dreef (Breda), een straat in Breda
 Dreef (Haarlem), historische wandellaan tussen de singel en Villa Dreefzicht
 Dreef (Ternat), een straat in Ternat
 Dreef (Vosselaar), een straat in Vosselaar
 Dreef, een straat in Zutphen
 Bennebroeker Dreef, weg in Bennebroek, Bloemendaal
 Glipper Dreef, historische weg in Heemstede
 Heemsteedse Dreef, weg in Heemstede
 Prinses Beatrixdreef, een dreef in Parkwijk, Haarlem
 Welriekendedreef, een bekende straat in het Zoniënwoud nabij Brussel

Gebouwen
  Dreeflust, een rijksmonumentale villa in Haarlem, onderdeel van het Provinciehuis Noord-Holland
 Dreefschool, een school in Haarlem
 Dreefzicht, een rijksmonumentale villa in Haarlem
 King Power at Den Dreef Stadion, ook wel Den Dreef genoemd, een stadion in Leuven

Personen
 Camilla Dreef, Nederlands bioloog

Sport
 VV De Dreef, een Nederlandse voetbalclub uit Utrecht